Das Wort Tali bezeichnet:

Orte
 einen Ort in Estland, siehe Tali (Estland)
 einen Ort in Nord-Myanmar, siehe Tali (Myanmar)
 einen Ort in Sudan, siehe Tali (Sudan)
 einen Ort im indonesischen Distrikt Mutis in Westtimor, siehe Tali (Mutis)
 eine Stadt in Taiwan, siehe Tali (Taiwan)
 ein Stadtteil von Helsinki, siehe Tali (Helsinki)

Biologie
 eine afrikanische Holzart, siehe Tali (Holz)

Personen
 Anu Tali (* 1972), estnische Dirigentin
 MC Tali (* 1976), neuseeländische Drum-and-Bass-Musikerin

Sonstiges
 Tali (Würfelspiel), ein römisches Würfelspiel